The Life of the Party () може означати:

Альбоми 
  — альбом 1999 року канадського гурту .
  — альбом 1999 року американського співака .

Пісні 
 «» — пісня 2012 року американського репера .
 «Life of the Party» — пісня 2014 року канадського співака Шона Мендеса.
 «» — пісня 2007 року американського співака Snoop Dogg.
 «Life of the Party» — пісня 2008 року американського співака T.I. за участі R. Kelly.
 «Life of the Party» — пісня 2011 року канадського співака The Weeknd.
 «The Life Of The Party» — пісня 1974 року американського гурту The Jackson 5.